Вале́рий Миха́йлович Ка́льченко (, род. 24 февраля 1947) — Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1996—1999).

Биография 

Родился 24 февраля 1947 года в Кировограде,
отец Михаил Ефимович (1905—1992), мать Евдокия Степановна (1906—1996); жена Любовь Беновна (1951) — учительница; дочери Жанна (1970) и Светлана (1974).

Образование: Кировоградский строительный техникум (1963-67); Одесский инженерно-строительный институт (1970-76), инженер-строитель, «Промышленное и гражданское строительство».

Народный депутат Украины 5 созыва с 04.2006 г. от Блока Ю. Тимошенко, № 28 в списке. На время выборов: председатель Кировоградской областной организации ВО «Батькивщина».

 11.1967-11.69 — служба в армии.
 01.1970-08.74 — инженер-конструктор, ведущий конструктор, гл. инженер проекта отдела комплексного проектирования, Украинского проектно-технологического института «Укрсильгосптехпроект», г. Кировоград.
 08.1974-11.79 — главный инженер, межколхозное управления капитального строительства Кировоградского областного управления сельского хозяйства.
 11.1979-12.85 — главный инженер, начальник Строительного управления № 19, треста «Промстрой», м. Микунь Коми АССР.
 01.1986-04.90 — главный инженер, объединение «Кировоградоблагробуд».
 04.1990-04.92 — заместитель председателя Кировоградского облисполкома.
 04.1992-07.94 — заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации.
 07.1994-08.95 — заместитель председателя Кировоградского областного совета народных депутатов.
 08.1995-08.96 — 1-й заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации.
 31.08.1996-08.02.99 — Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;
 С 08.1997 — Член Совета национальной безопасности и обороны Украины ().
 12.1997-07.2000 — Член Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины
 06.2000 — канд. в нар. деп. Украины, избирательный округ № 99, Запорожская обл. Явления. 67,9 %, по 24,8 %, 2 место из 10 претендентов. На время выборов: заместитель председателя торгово-экономической миссии при Посольстве Украины в Российской Федерации.
 08.02.1999-03.11.99 — председатель Кировоградской облгосадминистрации.
 02.-08.2000 — заместитель председателя Торгово-экономической миссии при Посольстве Украины в Российской Федерации.
 2004-05 — Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины В. Ющенко в ТИО № 101
 06.-09.2005 — заместитель Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
 04.-05.2006 — Кировоградский городской голова.
 С 11.2007 — депутат ВР Украины, член фракции «Блок Юлии Тимошенко»
 С 12.2007 — член Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
 С 01.2008 — председатель подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы; председатель Кировогр. обл. организации ВО «Батькивщина».

Звания и награды 
Государственный служащий 1-го ранга (02.1999). Медаль Международной организации гражданской обороны (07.1999). Ордена «За заслуги» III (08.1998), II ст. (10.1999), I ст. (12.2011). От последнего отказался.

Источники 
 Хто є хто в Україні

Примечания 

Члены «Батькивщины»
Выпускники Одесской государственной академии строительства и архитектуры
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Выпускники вузов Кропивницкого
Главы Кропивницкого
Члены СНБО Украины
Второе правительство Лазаренко